James Blake er navnet på flere personer:

 James Blake (tennisspiller) (1979-) – amerikansk tennisspiller
 James Blake (musiker) (1988-) – engelsk musiker